Nazacara bezeichnet:
Nazacara (Ingavi), Ort in der Provinz Ingavi, Bolivien
Nazacara de Pacajes, Ort in der Provinz Pacajes, Bolivien
Municipio Nazacara de Pacajes, Landkreis in der Provinz Pacajes, Bolivien
Kanton Nazacara, Kanton in der Provinz Ingavi, Bolivien